Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moška zasledovalna tekma na 30 kilometrov, tekma je potekala 20. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojil Marcus Hellner, srebrno Tobias Angerer, bronasto pa Johan Olsson.

Rezultati

Zasledovalno moški